Hillbrand ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Hillbrand (* 1926), österreichischer Historiker
 Ernst Hillbrand (1872–1927), österreichischer Baumeister
 Erwin Hillbrand (1899–1971), österreichischer Politiker (CSP), Landtagsabgeordneter zum Vorarlberger Landtag